Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe ist der Name folgender Kirchen:

 Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Parys)
 Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Spychowo)
 Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Winda)

Siehe auch:
 Basilika Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Boston)
 Basilika Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Brooklyn)
 Basilika Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe (Labrador City)
 Basilika Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe (Santiago de Chile)
 Maria von der Immerwährenden Hilfe (Jerxheim)
 Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Borzymy)